Dior lahko pomeni:

 ime modnega oblikovalca ter istoimenskega podjetja Christian Dior
 lik iz Tolkienovih zgodb: Dior (Tolkienova mitologija)